Серия B 1946/1947 () — 15-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 22 сентября 1946 года и закончился 6 июля 1947 года. В чемпионате приняли участие 60 команд.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа C

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1946/47 на legaserieb.it
 Серия B 1946/47 на rsssf.com

1946/1947
Футбол в Италии в 1946 году
Футбол в Италии в 1947 году